Název Vitín má více sídel:
 Vitín, obec v okrese České Budějovice
 Vitín (Počepice), část obce Počepice v okrese Příbram
 Vitín (Malé Březno), zaniklá vesnice v Českém středohoří, katastrální území Vitín u Malého Března obce Malé Březno v okrese Ústí nad Labem